HIJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hiroshima (Giappone)